Frans voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Frans voetbalelftal onder 19 (vrouwen)